Exklusiv ist Titel oder -bestandteil von:
 Exklusivität
 Tatort: Exklusiv!, deutscher TV-Krimi (1969)
 Exclusiv – Das Starmagazin, deutsche Fernsehsendung
 Der Container Exklusiv, deutsches Fernsehformat
 Vera exklusiv, österreichische Fernsehsendung
 Trio Exklusiv österreichische Band 
 BKK exklusiv, deutsche Krankenversicherung 
 Irrlicht Exklusiv, Heftreihe 
 exklusiver Prozess in der Elementarteilchenphysik, siehe Streuung (Physik)

Siehe auch:
 Exclusive
 Exklusive
 Exclusif